Liis est un prénom féminin estonien pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1981), joueur estonienne de football
 (née en 1989), peintre et poétesse estonienne
 (née en 1989), actrice estonienne
 (née en 1992), chanteuse estonienne
 (née en 1994), joueuse estonienne de football
 (née en 1988), actrice estonienne
 (née en 1988), joueuse estonienne de football
 (née en 1983), compositrice et harpiste estonienne

Prénom composé
Maarja-Liis Ilus (née en 1980), chanteuse estonienne
 (née en 1984), chanteuse et actrice estonienne

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien